Wilhelm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gerould S. Wilhelm
 Karl Wilhelm